В женском турнире по водному поло на летней Универсиаде 2011 в Шэньчжэне (Китай) принимают участие 14 сборных команд. Турнир пройдет с 11 по 23 августа 2011 года.

Групповой этап

Группа A

1-й тур 
11 августа 2011

2-й тур 
13 августа 2011

3-й тур 
15 августа 2011

Группа В

1-й тур 
11 августа 2011

2-й тур 
13 августа 2011

3-й тур 
15 августа 2011

Группа С

1-й тур 
11 августа 2011

2-й тур 
13 августа 2011

3-й тур 
15 августа 2011

Группа D

1-й тур 
11 августа 2011

2-й тур 
13 августа 2011

3-й тур 
15 августа 2011

1/8 финала 

17 августа 2011 

17 августа 2011 

17 августа 2011 

17 августа 2011 

17 августа 2011 

17 августа 2011

Медалисты

См. также 
Водное поло на летней Универсиаде 2011 (женщины)

Ссылки 
 Ватерпольный турнир на сайте Универсиады 2011

Летняя Универсиада 2011
Водное поло на летних Универсиадах
2011 год в водном поло
Международные соревнования по водному поло в Китае